Пакен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пакен, Жанна (фр. Jeanne Paquin, 1869—1936) — французская художница-модельер.
 Пакен, Карен (фр. Karen Paquin, род. 1987) — канадская регбистка, игрок женской сборной Канады по регби-7.